Perca kan syfta på:

 Perca – ett släkte bland abborrfiskarna

Geografi

Italien 

 Perca, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar